

Wydarzenia 

 21 kwietnia – założenie Rzymu, początek rachuby kalendarza rzymskiego Ab Urbe Condita (data tradycyjna).

Zmarli 
 Remus, według legendy, został zabity przez swego brata Romulusa.